Le stade Joffre-Labenne ou le stade de la Ravine des Cabris est un stade de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le Sud-Ouest de l'océan Indien.

Ce stade se situe dans la commune de Saint-Pierre et accueille principalement les rencontres des clubs du quartier de la Ravine des Cabris dont la SS Capricorne.

Liens externes 
 http://www.leclubdefoot.com/vetequipementstpierre/

Stade de football à La Réunion
Stade portant le nom d'une personnalité
Architecture à Saint-Pierre (La Réunion)
Sport à Saint-Pierre (La Réunion)